Helsinki kan avse:

 Helsingfors – Finlands huvudstad
 Helsinki (fyrskepp) –  tidigare finskt fyrskepp
 Helsinki (robotbåt) – en finländsk robotbåt sjösatt 1980
 Helsinki-klass – en finländsk fartygsklass bestående av fyra robotbåtar i finländska marinen
 1495 Helsinki – en asteroid
 Radio Helsinki – en finländsk radiostation
 OMX Helsinki – det officiella namnet på Helsingforsbörsen

Se även 
 Helsinge kyrkoby, på finska Helsingin pitäjän kirkonkylä
 Vanda, på finska tidigare Helsingin maalaiskunta